Кужаков — башкирская и чувашская фамилия. Прохождение фамилии от слова «Кужак»- Кот/кошка. . .

Известные носители:
 Кужаков, Михаил Каунасович (1980—1999) — герой Второй чеченской войны, посмертно награждён орденом Мужества.
 Кужаков, Мурат Галлямович (1904—1986) — Герой Советского Союза.